Луи́-Жозе́ф Марша́н () — французские имя и фамилия. Известные носители:
 Маршан, Луи-Жозеф (1690—1774) — французский капельмейстер, композитор, музыкальный теоретик и католический священник. 
 Маршан, Луи-Жозеф (1791—1876) — камердинер Наполеона.